Jan Smeekens (schaatser), een Nederlands schaatser.
 Jan Smeekens (gewichtheffer), een Nederlands gewichtheffer.
 Jan Smeekens (onderwijzer), recensent van kinderboeken voor de Zeeuwse Courant